Greeley County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Greeley County, Kansas 
 Greeley County, Nebraska